Plaichinger ist der Familienname folgender Personen:

 Cajetan Plaichinger (1794–1869), österreichischer Jurist und Autor
 Julius Plaichinger (1892–nach 1937),  österreichisch-deutscher Offizier und SS-Führer
 Karl Plaichinger (1880–1922), österreichischer Bergsteiger
 Thila Plaichinger (1868–1939), österreichische Opernsängerin
 Thomas Plaichinger (* 1960), österreichischer Journalist und Sachbuchautor